Mužská čtyřhra Mutua Madrid Open 2017 probíhala v první polovině května 2017. Do deblové soutěže madridského tenisového turnaje nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl nizozemsko-rumunský pár Jean-Julien Rojer a Horia Tecău, jehož členové v úvodním kole skončili na raketách Kyrgiose se Sockem.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený polsko-brazilský pár Łukasz Kubot a Marcelo Melo, který ve finále za 1.20 hodin zdolal francouzské turnajové šestky Nicolase Mahuta s Édouardem Rogerem-Vasselinem po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–3. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1000 bodů a získali čtvrtou společnou trofej, respektive druhou ze série Masters. Turnajem prošli bez ztráty setu a v probíhající sezoně zvýšili aktivní poměr zápasové bilance na 17–7. Kubot vybojoval šestnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Mela to bylo dvacáté čtvrté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Henri Kontinen /  John Peers (čtvrtfinále)
  Bob Bryan /  Mike Bryan(čtvrtfinále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (vítězové)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (2. kolo)
  Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin (finále)
  Ivan Dodig /  Marcel Granollers (čtvrtfinále)
  Feliciano López /  Marc López

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Mutua Madrid Open 2017